HOS est un sigle qui peut désigner :
 modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson, le modèle standard de la théorie du commerce international ;
 , les règlements émis par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) et régissant les heures de travail de toute personne conduisant un véhicule automobile commercial (CMV) aux États-Unis ;
 Holt–Oram syndrome (en français, syndrome de Holt-Oram), l’association de malformations cardiaques de gravité variable avec des anomalies des membres supérieurs ;
 Head of state (en français, chef d'État), une personne qui incarne la continuité et la légitimité de l'État.